Ридли () — английская фамилия. Известные носители:

 Ридли, Генри Николас (1855—1956) — английский ботаник и геолог.
 Ридли, Джон (род. 1965) — американский сценарист и режиссёр, лауреат премии «Оскар».
 Ридли, Дейзи (род. 1992) — английская актриса.
 Ридли, Ивонн (род. 1959) — британская журналистка, военный корреспондент.
 Ридли, Марк (1560—1624) — английский врач царя Фёдора Иоанновича. Автор первого англо-русского словаря.
 Ридли, Николас (ок. 1500—1555) — английский прелат, лондонский епископ, мученик.
 Ридли, Филип (род. 1964) — британский драматург, писатель, режиссёр.

Составные фамилии 
 Александров-Ридли, Эван (род. 1994) — литовский футболист.
 Ридли-Коне, Давид (собственно Давид Кон; 1812—1892) — венгерский скрипач, педагог и композитор еврейского происхождения.

См. также 
 Платицериум Ридли — вид папоротников семейства Многоножковые.
 Ридле